ZN peut faire référence à :
 
 ZN-1, un système d'arcade créé par Sony.
 ZN-2, un système d'arcade créé par Sony.

ZN est un symbole, qui signifie :
 zettanewton, unité de mesure de force

Zn est un symbole qui signifie :
 Zinc, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques

zN est un symbole, qui signifie :
 zeptonewton, unité de mesure de force